Gebouw
 Huis Goblet d'Alviella, herenhuis in de Belgische gemeente Sint-Gillis

Personen met de achternaam Goblet
 Albert Goblet d'Alviella, Belgisch politicus en officier
 Alphonse Louis Goblet, Belgisch politicus
 Dominique Goblet, Belgisch kunstenares en illustratrice
 Edmond Piret-Goblet, Belgisch politicus
 Eugène Goblet d'Alviella, Belgisch politicus
 Jean Goblet d'Alviella, Belgisch politicus
 Louis Goblet d'Alviella, Belgisch politicus
 Marc Goblet, Belgisch vakbondsbestuurder
 Merveille Goblet, Belgisch voetballer
 Michaël Goblet d'Alviella, Belgisch politicus
 Nicolas Goblet, Belgisch politicus
 Numa Goblet, Belgisch politicus
 René Goblet, Frans politicus

Andere
 Goblet d'Alviella, Belgische adellijke familie